Kunda se poate referi la:

Localități
 Kunda, oraș (linn) în Regiunea Lääne-Viru, Estonia
 Kunda, localitate în statul Uttaranchal, India
 Kunda, localitate în statul Chhattisgarh, India
 Kunda, localitate în statul Jharkhand , India
 Kunda, localitate în statul Uttar Pradesh, India